La saison 2009-2010 est la  de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ontario. Les Spitfires de Windsor remportent la Coupe J.-Ross-Robertson remis au champion des séries éliminatoires en battant en finale les Colts de Barrie.

Saison régulière

Conférence de l'est

Conférence de l'ouest

Meilleurs pointeurs 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Meilleurs gardiens

Séries éliminatoires

Trophées LHO

Liens externes 
 Site officiel de la LHO
 Hockeydb.com

Saison de la LHO
LHO